Катахула има више значења:
 Округ Катахула (Луизијана)
 Катахула (Луизијана)